Проспект Ма́ршала Жу́кова:

Проспекты

Белоруссия 
 Проспект Жукова — проспект в Минске.

Россия 

 Проспект Маршала Жукова — проспект в Волгограде.
 Проспект Маршала Жукова — проспект в Иркутске.
 Проспект Маршала Жукова — проспект в Москве.
 Проспект Маршала Жукова — проспект в Ростове-на-Дону.
 Проспект Маршала Жукова — проспект в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Проспект Маршала Жукова — проспект в Донецке.
 Проспект Маршала Жукова — прежнее название проспекта Петра Григоренко в Харькове.
 Проспект Маршала Жукова — прежнее название проспекта Небесной Сотни в Одессе.
 Проспект Маршала Жукова — прежнее название проспекта Героев АТО в Каменском.

Метро 
 «Проспект Маршала Жукова» — проектируемая станция Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена.
 «Маршала Жукова» — прежнее (1994—2016) название станции метро «Дворец Спорта» в Харькове.

См. также 
 
 Площадь Маршала Жукова — площадь в Петрозаводске

Улицы, названные в честь Георгия Жукова